Marcus Berrett – giocatore di squash inglese
 Tim Berrett – ex marciatore canadese